Cloverdale kan syfta på:

Personer
 David Coverdale (1951–), en brittisk sångare
 Miles Coverdale (1488–1569),  en engelsk augustinermunk, översättare och senare evangelisk predikant

Geografi

USA

 Cloverdale, Kalifornien – en stad (city) i Sonoma County
 Cloverdale, Oregon – en ort i Tillamook County